Název Kozolupy nese několik sídel:
 Kozolupy (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Kozolupy (nádraží) – nádraží v obci
 Kozolupy (Vysoký Újezd) – vesnice v obci Vysoký Újezd v okrese Beroun
 Horní Kozolupy – obec v okrese Tachov